А́пекс ( «вершина») может означать:

 Апекс — точка на небесной сфере, в которую направлен вектор скорости движения наблюдателя.
 Апекс — наиболее удаленная от основания вершина фигуры или тела (для объектов, имеющих основание).
 Апекс — точка на единичной сфере с центром в начале координат.
 Апекс — небольшая шапочка из коры оливкового дерева, которую в Древнем Риме носили фламины.
 Апекс — верхушка побега, основная часть которого представляет собой конус нарастания, в котором расположена апикальная меристема.
 Апекс — диакритический знак, использовавшийся в латинском языке для обозначения долготы гласного.
 Апекс — точка траектории, ближайшая к внутреннему краю дороги.
 Апекс — город в округе Уэйк, штат Северная Каролина и пригород Роли.
 Apex (Уильям Стэнберри) — американский рэпер, диджей и музыкальный продюсер.
 APEX — Oracle Application Express, свободный фреймворк для создания веб-приложений от корпорации Oracle.
 Apex — Java-подобный язык программирования для платформы Force.com от корпорации Salesforce.com.
Apecs — российский бренд дверной фурнитуры.
 APEX (), апекс — 12-метровый радиотелескоп в горах Чили.
 APEX () — аддитивная система определения экспозиции, предложенная в США в 1960-х годах.
 APEX (), апекс, апексный тариф — в пассажирских авиаперевозках льготный тариф экономического класса с фиксированными датами, предоставляемый при наличии мест по маршруту «туда и обратно» при условии выкупа билетов, не подлежащих возврату, заранее (как правило, не менее чем за 2 недели до вылета).
 «Апекс» — название футбольного клуба «Гатчина» в 1992 году.
Apex Legends - многопользовательский шутер в жанре королевской битвы выпущенный студией Respawn Entertainment в 2019 году

См. также 
 APEXi - японский производитель автозапчастей для тюнинга
 Апексимова